Alan Neill est un nom pouvant désigner:

Alan Webster Neill (1868-1960), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (né en 1956), joueur nord-irlandais de cricket

Voir aussi
 (né en 1957), joueur australien de rugby

Neill, Alan